Hermann Michel peut désigner :

 Hermann Michel (1888-1965), minéralogiste autrichien ;
 Hermann Michel (1912-1984?), SS-Oberscharführer qui participa à l'euthanasie forcée des malades mentaux.